3D, 3-D oder 3 D steht für:

3. Dimension oder dreidimensional:

 3D, mathematische Dimension
 3D-Druck
 3D-Film

sowie:
 Pseudonym von Robert Del Naja (* 1965), britischer Musiker und Graffiti-Künstler
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Eswatini
 3-D-Test für Antisemitismus
 Drei D, Film aus dem Jahre 1988 von Sönke Wortmann
 3D (Album), Album von TLC aus dem Jahr 2002

Siehe auch:

 Artikel beginnend mit „3D“
 1D (Begriffsklärung)
 2D (Begriffsklärung)
 4D (Begriffsklärung)
 5D
 Die dritte Dimension

3D